Edmund Tudor, 1. hrabia Richmond (1430-1456), ojciec króla Henryka VII 
 Edmund Tudor, książę Somerset (1499-1500), syn króla Henryka VII